Terra Alta (Pará) — município brasileiro
 Terra Alta (Catalunha) — região na Espanha
 Terra Alta (Ribeirinha) — concelho nos Açores

Desambiguações de topônimos